Groß Köris és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Schenkenländchen. És formada pels districtes de:
 Klein Köris
 Löpten
 Neubrück
 Wilhelminenhof

Política

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg